Marla Marques (Goiânia, ?) é uma escultora brasileira.

Marla começou a realizar os seus primeiros trabalhos em 1978, principalmente em escultura de terracota e bronze. Utilizando-se de um estilo barroco, participou de exposições coletivas em Goiânia, Uberlândia e Anápolis. 

Realizou apresentações individuais no Espaço Cultural Cio da Terra em Cuiabá, Espaço Cultural da Glicts em Goiânia e na Cancelata Galeria, em Brasília.

Escultores de Goiás
Naturais de Goiânia